Barbara Berengo Gardin – doppiatrice e attrice italiana
 Gianni Berengo Gardin – fotografo e fotoreporter italiano
 Pino Berengo Gardin – annunciatore televisivo italiano